Кедский муниципалитет ( kedis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Аджария. Находится на юго-западе Грузии, на территории исторической области Аджария. Административный центр — Кеда.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года, численность населения муниципалитета составила  жителей, на 1 января 2014 года — 20,6 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года, население района (муниципалитета) составило  По оценке на 1 января 2008 года — 19,9 тыс. чел.

Административное деление 
Территория муниципалитета разделена на 11 сакребуло:
 0 городское (kalakis) сакребуло:
 1 поселковых (dabis) сакребуло:
 10 общинных (temis) сакребуло:
 0 деревенских (soplis) сакребуло:

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 64 населённых пунктов.

 Кеда ()
 Абукета ()
 Агота ()
 Акуца ()
 Арсенаули ()
 Ахо ()
 Баладзееби ()
 Ваио ()
 Варджаниси ()
 Гаретке ()
 Гегелидзееби ()
 Гобронети ()
 Гогиашвилеби ()
 Гогинидзееби ()
 Гулеби ()
 Гундаури ()
 Дандало ()
 Джалабашвилеби ()
 Дзенцмани ()
 Дологани ()
 Зваре ()
 Зеда-Агара ()
 Зеда-Бзубзу ()
 Зеда-Махунцети ()
 Зендиди ()
 Зесопели ()
 Зундаги ()
 Инашаридзееби ()
 Кантаури ()
 Квашта ()
 Кведа-Агара ()
 Кведа-Бзубзу ()
 Кведа-Махунцети ()
 Кеда ()
 Кокотаури ()
 Колотаури ()
 Коромхети ()
 Косопели ()
 Кучула ()
 Медзибна ()
 Мериси ()
 Милиси ()
 Мосиашвилеби ()
 Намлисеви ()
 Намонастреви ()
 Октомбери ()
 Орцва ()
 Пирвели-Маиси ()
 Сабадури ()
 Силибаури ()
 Сирабидзееби ()
 Сихалидзееби ()
 Такидзееби ()
 Тибета ()
 Учхити ()
 Хараула ()
 Хункуда ()
 Цониариси ()
 Цхемна ()
 Цхмориси ()
 Чалахмела ()
 Четкидзееби ()
 Чинкадзееби ()
 Шевабури ()

Примечания 

Муниципалитеты Грузии